Mnichov est un toponyme qui peut désigner :

Mnichov, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Mnichov, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Mnichov, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Mnichov est également le nom tchèque de la ville de Munich, en Allemagne.

Homonymie de localités en  Tchéquie